

Geografia
 Bouquet - comune francese del Gard
 Bouquet - comune argentino della provincia di Santa Fe

Libri
 Bouquet - romanzo rosa scritto da Jeanette Baker nella collana I nuovi bestsellers con il numero 338, nel novembre 2006

Musica 
 Bouquet – EP dei The Chainsmokers del 2015

Persone 
 Carole Bouquet (1957) – attrice francese
 Damien Bouquet (1994) – cestista francese
 Henry Bouquet (1719-1765) – ufficiale britannico
 Jean-Luis Bouquet (1898-1978) – scrittore e regista francese
 Martin Bouquet (1685-1754) – monaco cristiano, storico, filologo ed erudito francese
 Michel Bouquet (1925-2022) – attore francese

Altro 
 Bouquet - personaggio dell'anime Blue Dragon
 Bouquet - insieme degli aromi in un vino o di un profumo
 Bouquet - in topologia, insieme di spazi topologici incollati per un punto
 Bouquet televisivo
 Bouquet – mazzo di fiori

Pagine correlate 
 The Bouquet

Altri progetti